Goelripsji (stad)
 Goelripsji (district)